За́рево — посёлок в Шовгеновском муниципальном районе Республики Адыгея России.

Административный центр Заревского сельского поселения.

Население

Этнический состав 
Подавляющее большинство заревцев: русские, имеются адыгейцы, татары, армяне.

История 
В середине XIX века на месте посёлка был Джегутинский пост (от слова Джегу — адыгейское название реки Грязнуха). Основан посёлок был в 1920 году как совхоз «Заря» преимущественно иногородним населением (среди молодого населения было много сирот) со значительной примесью потомков казаков расказаченных в процессе гражданской войны. В 1962 году к посёлку присоединились остатки хуторов Серёгин и Болгарский. В Зарево в советский период был развит аграрный сектор: 3 тракторные бригады, сады, 2 рыбоводческих хозяйства, консервный мини-завод. Функционировали 2 клуба, детский садик, баня, хлебопекарня, 2 магазина.

Улицы 
 8 Марта,
 Больничная,
 Гагарина,
 Молодёжная,
 Набережная,
 Новая,
 Новый переулок,
 Полевая,
 Пролетарская,
 Шоссейная.

Примечания

Ссылки 
 Зарево (посёлок сельского типа)

Населённые пункты Шовгеновского района